

Persone 
 Atsushi Miyagi – tennista giapponese
 Chōjun Miyagi – karateka e maestro di karate giapponese
 Mimi Miyagi – attrice pornografica e politica filippina naturalizzata statunitense
 Nana Miyagi – tennista giapponese

Altro 
 Distretto di Miyagi – distretto della prefettura di Miyagi, in Giappone
 Prefettura di Miyagi – prefettura del Giappone
 19534 Miyagi – asteroide della fascia principale
 Miyagi Stadium – impianto sportivo di Rifu, in Giappone